Sugar Hill Records puede designar: 

 Sugar Hill Records (sello rap), Nueva Jersey sello discográfico de rap fundado en 1979 
 Sugar Hill Records (sello folk), sello discográfico de bluegrass/folk/country fundado en 1978 in Durham, North Carolina